Хелен може бити:

 Хелен, мушки припадник народа Хелени (Грци)
 Хелен (син Деукалиона), праотац Хелена или Грка
 Хеленос
 Хелен (Западна Вирџинија)
 Хелен (Џорџија)